Владимир Иванович Немцов (1907—1994) — русский советский писатель-фантаст, изобретатель, популяризатор науки, публицист.

Биография 
Учился в Туле на рабфаке. Тогда же начал писать стихи, которые печатались в газете «Коммунар».
Учился в 1926—1929 годах на литературном отделении этнологического факультета МГУ, высшее образование не закончил.
Увлекался радиоэлектроникой, некоторые его конструкции и научно-популярные очерки о радиотехнике были напечатаны в радиолюбительских журналах и газетах.

Поэт и один из основатель советской школы научной организации труда А. К. Гастев пригласил его в Центральный институт труда на роль заведующего конструкторским бюро.

Потом В. И. Немцов перешёл в Военный научно-исследовательский институт связи (НИИС РККА), где стал известным конструктором и изобретателем портативных войсковых радиостанций.

Работал заведующим техотделом журнала «Радиослушатель».

Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде налаживал выпуск радиоаппаратов для Ленинградского фронта, принимал участие в организации военного радиозавода в Баку и был назначен его главным инженером. Член КПСС с 1945 года. Член Союза писателей СССР с 1946 года.

Лауреат конкурса на лучшее художественное произведение для детей (1944). Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

Творчество 
Первая книга фантастики — сборник рассказов «Шестое чувство» (1946). Один из видных представителей так называемой фантастики «ближнего прицела», в конце 1960-х — начале 1970-х годов — ярый противник новых веяний в советской фантастике.

Список произведений 
Избранные произведения в двух томах. М., Молодая гвардия, 1982

Романы 
 Семь цветов радуги // М.: Мол. гвардия, 1950. — 536 с.
 Счастливая звезда [Альтаир] // М.: Сов. писатель, 1955. — 527 с.
 Последний полустанок // М.: Сов. писатель, 1959. — 505 с.
 Когда приближаются дали…: Роман о реальной мечте // М.: Сов. писатель, 1975. — 256 с.

Повести 
 Огненный шар // Вокруг света, 1946, № 8-10
 Аппарат «СЛ-1» [СЛ-1] // Знание — сила, 1947, № 1-5
 Золотое дно // Техника — Молодежи, 1948, № 3-12
 Тень под землей // Три желания: Науч.-фантаст. повести — М.: Мол. гвардия, 1948. — 280 с.
 Рекорд высоты // Вокруг света, 1949, № 1-5
 Осколок Солнца // М.: Мол. гвардия, 1955. — 256 с.

Рассказы 
 Сто градусов // Техника — Молодежи, 1945, № 6
 Шестое чувство // Пионерия (Киев), 1945, № 5
 «Снегиревский эффект» // Шестое чувство — М.-Л.: Детгиз, 1946. — 80 с.
 Новая кожа // Шестое чувство — М.-Л.: Детгиз, 1946. — 80 с.
 День и ночь // Шестое чувство — М.-Л.: Детгиз, 1946. — 80 с.

Публицистика 
 Волнения, радости, надежды. Мысли о воспитании. М.: ГИПЛ, 1960.

Литература 
 Писатели Москвы — участники Великой Отечественной войны. М., 1997. — С. 315.
 Избранные произведения в двух томах. М., 1982. — т. 1, т. 2

Библиография

Ссылки 
 
 Русская фантастика. Книжная полка 
 Экстелопедия фэнтези и научной фантастики. В. Немцов

Примечания 

Писатели-фантасты СССР
Изобретатели СССР
Писатели-фантасты России